Elkhart puede hacer referencia a:

Elkhart, villa estadounidense en Illinois;
Elkhart, ciudad estadounidense en Indiana;
Elkhart, ciudad estadounidense en Iowa;
Elkhart, ciudad estadounidense en Kansas;
Elkhart, pueblo estadounidense en Texas;
Condado de Elkhart, en el Estado de Indiana;
Área metropolitana de Elkhart-Goshen, en Indiana;